10 jezior i stawów w Polsce według KSNG:
 Moczydło – jezioro w woj. lubuskim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Krosno Odrzańskie
 Moczydło – staw w woj. mazowieckim, w powiecie mławskim, w gminie Lipowiec Kościelny
 Moczydło – jezioro w woj. mazowieckim, w powiecie otwockim, w gminie Karczew
 Moczydło – staw w woj. podlaskim, w powiecie monieckim, w gminie Jaświły
 Moczydło – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Sulęczyno
 Moczydło – staw w woj. śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Mykanów
 Moczydło – jezioro w woj. wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Drawsko, koło Drawska
 Moczydło – jezioro w woj. wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Drawsko, koło Marylina
 Moczydło – jezioro w woj. wielkopolskim, w powiecie międzychodzkim, w gminie Sieraków
 Moczydło – jezioro w woj. wielkopolskim, w powiecie pilskim, w gminie Łobżenica
3 stawy w Warszawie, w dzielnicy Ursynów (Stawy na Moczydle):
 Moczydło 1 – staw w rejonie ulicy Moczydłowskiej
 Moczydło 2 – staw w rejonie ulicy Kabacki Zakątek
 Moczydło 3 – staw w Parku Moczydełko

Zobacz też 
 Moczydło

Przypisy